Alexander Mitscherlich kan syfta på:

 Alexander Mitscherlich (kemist) (1836–1918), tysk kemist
 Alexander Mitscherlich (läkare) (1908–1982), tysk läkare med neuropsykiatrisk inriktning